Geoff Bunn est un artiste conceptuel britannique né en 1963 à Birmingham (Angleterre). Depuis 2003 il vit et travaille en France et aussi en Suède, et depuis 2011 il vit en France seul en Bretagne. Faire des efforts amène toujours la compréhension du public ; et, pour reprendre ses paroles, il essaie "de ramener l'art au peuple". Ses œuvres ont été exposées dans des galeries incontournables.  

La culture philosophique de Bunn domine son travail, et il est donc normalement considéré comme un conceptualiste.

Articles connexes 
 Art contemporain
 Art conceptuel
 Liste d'artistes en art contemporain
 Prix Cartazini

Liens externes
 site officiel
 Galerie Cartazini

Notes et références 

Naissance à Birmingham
Artiste contemporain britannique
Naissance en 1963